Dangerous Woman – singolo di Junior Parker del 1959
 Dangerous Woman – brano musicale dal film del 1966, Commandos in azione
 Dangerous Woman – brano musicale degli House of Lords del 2008
 Dangerous Woman – album di Ariana Grande del 2016
 Dangerous Woman – singolo di Ariana Grande del 2016